Charles-Olivier Carbonell, historien français.
 Clotilde Bosch i Carbonell, peintre catalane.
 Estrella Morente Carbonell, mieux connue sous le nom de Estrella Morente, née en 1980 est une chanteuse de flamenco.
 Isaac Carbonell : coureur cycliste espagnol.
 Juan Carbonell : joueur de basket-ball espagnol.
 Tomás Carbonell : joueur de tennis espagnol.
 Nestor Carbonell : acteur américain.
 Lorenzo Carbonell Santacruz : personnalité politique espagnole.
 Ona Carbonell : nageuse synchronisée espagnole.
Patronyme hispanique